Volvo S90 steht für folgende Modelle:

 Volvo S90, Limousine der Volvo Serie 900 (1990–1998)
 Volvo S90 (2016)